

Geografia
 Valette – comune francese situato nel dipartimento del Cantal
 Saint-Martial-de-Valette – comune francese situato nel dipartimento della Dordogna

Persone
 Michel Valette (1928-2016) – cabarettista, attore, compositore, fumettista e scrittore francese
 Aline Valette (1850-1899) –
 Craig Valette (1982) – hockeista su ghiaccio canadese
 Fanny Valette (1986) – attrice francese
 Pierre Adolphe Valette (1876-1942) – pittore francese

Pagine correlate
 La Valette